Mulinum saniculaefolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Mulinum saniculaefolium ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
saniculaefolium